Pilley's Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pilley's Island (ort), Newfoundland och Labrador, 
 Pilley's Island (ö), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Kanadaförgreningar